El término cizaña puede referirse a:

 La cizaña, una planta considerada plaga.
 La cizaña, una historieta de la serie Astérix el Galo. 
 Enemistad (habitualmente aparece en expresiones como «meter cizaña» o «sembrar cizaña»).
 Vicio que se mezcla entre las buenas acciones o costumbres.

Enlaces externos